Cal Biel (Casserres), casa al Berguedà
 Cal Biel (Ripollet), casa al Vallès Occidental